Ботола 2017—2018 (також відомий як ) — 61-й чемпіонат Марокко з футболу та 7-й у новому форматі, що проходив із 8 вересня 2017 року по 21 травня 2018 року. Усього брали участь 16 команд. Чемпіоном уперше став «ІР Танжер».

Обмін між лігами

Учасники

Турнірна таблиця

Результати матчів

Статистика 

 Найбільше голів забито (49) — Діфаа;
 Найменше голів пропущено (22) — Хассані Агадір;
 Найдовша серія:
 перемог (8) — ІР Танжер (11-18 тури);
 нічиїх (5) — Хассані Агадір (21-25 тури);
 поразок (6) — Магреб Тетуан (2-7 тури);
 без поразок (15) — Відад (16-30 тури);
 без перемог (12) — Шабаб Риф Аль-Хосейма (18-29 тури)
 Найбільше перемог удома (10) — Хассані Агадір;
 Найбільше перемог на виїзді (6) — ФАР.

Голи за турами 

Графік показує кількість голів забитих за кожен тур. Усього було забито 545 голів, що становить 18,16 голів з тур та 2,27 — за матч:

Бомбардири

Асистенти

Гет-трики 

(Д) — удома; (В) — на виїзді

Примітки 

Ботола
2017 у футболі
2018 у футболі